Станино — название нескольких населённых пунктов:
 Станино — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Станино — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Станино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.